Tassotti ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Tassotti (* 1948), deutscher Bildhauer
 Mauro Tassotti (* 1960), italienischer Fußballspieler